La temporada 2005-06 de A1 Grand Prix fue la temporada inaugural de dicha serie. Comenzó el 25 de septiembre de 2005, y culminó el 2 de abril de 2006 totalizando once carreras. 

Esta primera temporada fue ganada por el equipo A1 de Francia el 12 de marzo de 2006.

Equipos 
Para el primer A1 Grand Prix de la temporada se inscribieron 25 equipos, cada uno representando un país distinto. Todos los equipos utilizaron un chasis (Lola), motor (Zytek) y neumáticos (Cooper Avon). Los equipos que compitieron en el campeonato 2005–06, fueron:

 (1) Enrico Toccacelo condujo el auto de Pakistán en el Durban luego de que Adam Langley-Khan se hiriera durante la sesión de práctica. Sin embargo, Pakistán no hubiera obtenido ningún punto aun si Toccacelo hubiera terminado entre los 10 primeros.

 (2) El A1 Team Indonesia no puede participar de la carrera en Australia debido a que Ananda Mikola corrió en la Serie asiática de F3 en Batangas.

Posiciones

Referencias

Enlaces externos 
 Officials season standings and results at results.a1gp.com

Deportes de motor en 2005
Deportes de motor en 2006